Schmuttermaier ist Familienname von:
 Jutta Schmuttermaier (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Peter Schmuttermaier (* 1982), deutscher Schauspieler, Theaterpädagoge und Sprecher
Siehe auch:
 Schmuttermayr